Soufli kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Soufli, kommun, Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Évrou, 
 Souflí, kommunhuvudort, Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Évrou,